borrel: een klein glas met sterkedrank
 neut (bouwkundig): een onderdeel van een kozijn
 Neut (familie): een Belgische familie
 neutenkruiwerk: een onderdeel van een bepaald type kruiwerk van een bovenkruier